San Goffredo può riferirsi a:

San Goffredo di Amiens († 1115), monaco benedettino, vescovo di Amiens, celebrato l'8 novembre;
 San Goffredo di Cappenberg († 1127), conte di Cappenberg in Vestfalia, fattosi monaco premostratense, celebrato il 13 gennaio;
San Goffredo di Loudun († 1255), vescovo di Le Mans, celebrato il 3 agosto;
San Goffredo di Dunyen († 1572), sacerdote, uno dei 19 martiri di Gorcum (Paesi Bassi), ad opera dei calvinisti, celebrato il 9 luglio;
San Goffredo di Melveren († 1572), francescano, uno dei 19 martiri di Gorcum (Paesi Bassi), ad opera dei calvinisti, celebrato il 9 luglio.